Lueng Bata (plaats), een plaats in Indonesië
Lueng Bata (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing